Harkness ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Harkness (1822–1907), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Albert Granger Harkness (1856–1923), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Bernard Emerson Harkness (1907–1980), nordamerikanischer Landschaftsarchitekt und Botaniker
 Deborah Harkness (* 1965), US-amerikanische Gelehrte und Schriftstellerin
 Douglas Harkness (1903–1999), kanadischer Politiker
 Harvey Wilson Harkness (1821–1901), US-amerikanischer Mykologe
 Jack Harkness (Rosenzüchter) (1918–1994), britischer Rosenzüchter für Harkness Roses
 Jack Harkness, schottischer Fußballspieler und Mitglied der Wembley Wizards
 James Harkness (1864–1923), kanadischer Mathematiker
 Margaret Harkness(1854–1923), englische Journalistin und Schriftstellerin
 Rebekah Harkness (1915–1982), Gründerin des amerikanischen Harkness Ballet, Komponistin, Bildhauerin, Mäzenin
 Robert Harkness (1816–1878), britischer Geologe und Paläontologe
 Robert Harkness (Rosenzüchter) (1851–1920), englischer Rosenzüchter
 Sarah Pillsbury Harkness (1914–2013), US-amerikanische Architektin
 Steve Harkness (* 1971), englischer Fußballspieler
 William Harkness (1837–1903), US-amerikanischer Astronom

Sonstiges:
 Mount Harkness, Berg in der Ross Dependency, Antarktika